Cornulariidae är en familj av koralldjur. Cornulariidae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cornulariidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Cornulariidae